Mirosaljci je lahko:
 Mirosaljci, Arilje (Srbija)
 Mirosaljci, Lazarevac (Srbija)